Un yaourt est un aliment fait à base de lait fermenté
 Le yaourt est une technique de chant qui consiste à imiter une langue réelle
 En informatique, Yaourt est un gestionnaire de paquets pour la distribution Arch Linux